Retrospect est le troisième album live du groupe néerlandais de metal symphonique Epica publié le  par Nuclear Blast d'après le concert donné le  à Eindhoven pour célébrer le dixième anniversaire du groupe. Un orchestre de , des choristes et des invités tels que Floor Jansen participent à la soirée.

Liste des chansons

Références 

Album d'Epica
Album publié par Nuclear Blast
Album live sorti en 2013